Aidoneos (en grec antic Ἀϊδωνεύς) fou un rei mític dels Molossos de l'Epir, suposat marit de Persèfone i pare de Core. Segons Homer i Hesíode, Aidoneos era una forma allargada del nom d'Hades, Ἀΐδης, el rei dels inferns. Pausànies, també diu que Aidoneos era una de les formes que prenia el nom d'Hades.

Després que Teseu, amb l'ajuda de Pirítous, hagués raptat a Helena que va amagar a Afidna, va anar a l'Epir amb el seu company a obtenir com a recompensa la mà de Core, la filla d'Aidoneos. El rei, que pensava que els nois eren pretendents ben intencionats, va oferir la seva filla a Pirítous amb la condició que lluités i guanyes al seu gos, que portava per nom Cèrber. Però quan va descobrir que havien vingut amb la intenció de raptar la seva filla, va fer que el gos matés Pirítous i va mantenir Teseu en captivitat, i no el va alliberar fins que Hèracles li va demanar, segons diuen Plutarc i Eusebi de Cesarea.

Aquesta història, segons William Smith, reprodueix de forma suavitzada el rapte i la violació de Persèfone per Hades, i sembla una versió tardana del mite antic.

Notes

Referències 

Reis de la mitologia grega
Reis de l'Epir